Едунов — русская фамилия. Известные носители:

 Едунов, Алексей Владимирович (род. 1986) — российский футболист.
 Едунов, Борис Васильевич (1921—1982) — советский скульптор.
 Едунов, Иван Григорьевич (1924—1988) — Герой Советского Союза.
 Едунов, Пётр Петрович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Едунов, Яков Афанасьевич (1896—1985) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.